Tomten (Haparanda), een Zweeds eiland dat behoort tot de Haparanda-archipel
Tomten (Kalix), een Zweeds eiland dat behoort tot de Kalixarchipel